Andrew Morgan (regisseur), een Brits televisieregisseur
 Andrew Morgan (ruimtevaarder), een Amerikaans ruimtevaarder